Роберто Карлос Альварадо Ольсен (; род. 10 августа 1976, Кальяо, Перу) — перуанский футболист. Выступал на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1995 году в 19 лет выступлениями за команду «Альянса Лима». Также выступал за футбольные клубы «Депортиво Мунисипаль», «Белья Эсперанса», «Спортинг Кристал», «Сьенсиано», «Альянса Атлетико», «Аль-Шабаб» (Эр-Рияд), «Университарио», «Универсидад Сесар Вальехо», «Спорт Анкаш», «Тоталь Чалако», «Хуан Аурич».

Выступления за сборную 
В 22 года был вызван в Сборную Перу по футболу, в которой играл с 1999 по 2003 годы. Принимал участие в составе сборной в Кубке Америки 1999 и 2001 годах и в 2000 году в кубке КОНКАКАФ.

Примечания

Ссылки 
  Профиль National-Football-Teams.com 
 Профиль on BDFA 
 Профиль игрока  на soccerbase.com

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Депортиво Мунисипаль» Лима
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Сьенсиано»
Игроки ФК «Альянса Атлетико»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Университарио»
Игроки ФК «Спорт Анкаш»
Игроки ФК «Хуан Аурич»